KJS steht für:
 KJS (KDE), KDEs JavaScript-Engine
 Kinder- und Jugendsportschule in der DDR

kjs steht für:
 East Kewa (ISO-639-3-Code), Varietät von Kewa (Sprache), eine der Angal-Kewa-Sprachen in der Southern Highlands Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung